Corker ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Corker (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Maurus Corker (1636–1715), englischer Benediktiner, Glaubensverfolgter, Freund Oliver Plunketts und Abt des Klosters Lamspringe
 Stephen A. Corker (1830–1879), US-amerikanischer Politiker